Микола Давиденко був чинним чемпіоном і зміг захистити свій титул, у фіналі перемігши Поля-Анрі Матьє з рахунком 7–5, 7–6(11–9).

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw 
Qualifying draw 

2007
Кубок Кремля